Donlevy est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

Donlevy
 (1694-?), prêtre catholique irlandais
Brian Donlevy (1901-1972), acteur et producteur nord-irlandais
 (né en 1932), joueur écossais de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme